

Patronymes 
Antipine (masculin ; ) ou Antipina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Vladimir Antipine (1970-), joueur de hockey sur glace kazakh.
 Viktor Antipine (1992-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe